87. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 17–20 stycznia 1990 roku w Heerenveen, w Holandii. Były to pierwsze mistrzostwa, na których wspólnie wystąpili mężczyźni i kobiety. Kobiety startowały po raz 15. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Tytuł sprzed roku obroniła reprezentantka RFN Gunda Kleemann. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Na najwyższym stopniu podium stanął reprezentant gospodarzy Bart Veldkamp. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 31 łyżwiarzy (30 sklasyfikowanych) z 13 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1990 w sportach zimowych
1990 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen